De Kat (televisieserie), een Vlaamse televisieserie uit 1973 
De Kat (stripreeks) van Philippe Geluck
De kat (Bart van der Leck), een schilderij uit 1914 van Bart van der Leck
De Kat (Ukkel), een wijk in de Belgische gemeente Ukkel
De Kat (Súdwest-Fryslân), buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland
De Kat (bedrijf), een pottenbakkerij te Bergen op Zoom
Personen:
De Kat (geslacht), een Nederlands geslacht
Ewoud de Kat, Nederlands schilder
Kees de Kat, Nederlands architect
Kees de Kat, Nederlands beeldhouwer
Maximiliaan Willem de Kat, Nederlands burgemeester
Otto B. de Kat, Nederlands schilder
Windmolens:
De Kat (Uitgeest), een poldermolen in de Nederlandse plaats Uitgeest
De Kat (Utrecht), een verdwenen molen in de Nederlandse stad Utrecht
De Kat (Zaanse Schans), een windverfmolen aan de Zaanse Schans in Nederland
De Herder (Leiden), voorheen houtzaagmolen De Kat in Amsterdam
De Kat (bolwerk Karthuizen), een korenmolen op het bolwerk Karthuizen in Amsterdam

Zie ook 
 Kat (doorverwijspagina)